Persib, sigla de Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung é um time de futebol da Indonésia baseado em em Bandung, Java. A maior parte da mídia também denomina o time como Persib Bandung.

História 
Persib é resultado da fusão de três times em 1933, chamados Bandoeng Inlandsche Voetbal Bond (BIVB), Persatuan Sepak bola Indonesia Bandung (PSIB) e National Voetball Bond (NVB).

Títulos 
 Campeonato Indonésio: 2 (1994-95 e 2014)

 Perserikatan: 5 (1939, 1961, 1986, 1989-90 e 1993-94)

Ligações externas

Persib Bandung Official Web
Dunia Daring Bobotoh 'Persib Bandung Site'
Bobotoh Persib Sejati
Viking Persib The Official' Site
Bobotoh On The Net' Site
Bobotoh Kaskus Forum
Bobotohweb.com Social Networking Bobotoh Persib

Clubes de futebol da Indonésia
Clubes de futebol fundados em 1933